A Tales from Earthsea a következőkre utalhat:
Tales from Earthsea, Ursula K. Le Guin regénye, magyar címe: Óceánföld meséi
Tales from Earthsea, Mijazaki Goró Gedo szenki című animációs filmjének angol címe, magyar címe: Földtenger varázslója